Source Code steht für:

 Quelltext, für Menschen lesbarer, in einer Programmiersprache geschriebener Text eines Computerprogrammes
 Source Code (Film), ein Spielfilm des Regisseurs Duncan Jones aus dem Jahr 2011